oman (Inula) – rodzaj roślin z rodziny astrowatych
 Oman – państwo w Azji, leżące na Półwyspie Arabskim, nad Morzem Arabskim i Zatoką Omańską
 Oman Traktatowy – dawna nazwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich
 Oman – wieś w Bułgarii, w obwodzie Jamboł, w gminie Bolarowo